Соснина — женская форма русской фамилии Соснин, а также топоним.

Персоналии 
 Соснина, Нина Ивановна (1923—1943) — руководитель комсомольского подполья в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Населённые пункты

Россия 
 Соснина — деревня в Ялуторовском районе Тюменской области.
 Соснина — деревня в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Украина 
 Соснина — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Соснина — село в Жолковском районе Львовской области.

См. также 
 Соснино